Anissin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Wjatscheslawowitsch Anissin (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Wjatscheslaw Michailowitsch Anissin (* 1951), russischer Eishockeyspieler

Siehe auch: Anissina